Phaeodomus är ett släkte av svampar. Phaeodomus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeodomus